O marmoritado é a designação dada a um tipo específico de acabamento final para pavimentos ou paredes. Para este acabamento é utilizada a marmorite que consiste em pequenos fragmentos de pedra (podem ser usados diferentes tipo de pedra, seixos rolados, areão do rio lavado, etc), sendo estas incrustadas sobre uma massa de cimento cola branco, de forma a que seja visível apenas a superfície das pedras. Esta superfície poderá também ser polida. As vantagens deste tipo de acabamento é a sua durabilidade, antiderrapante, e manter a sua cor vitaliciamente (por se tratar de pedra natural). Também pode ser caracterizado pela denominação de peças artesanais feitas a partir do marmorito, ou seja, produto marmoritado.

Materiais